Petrovce (Banská Bystrica), poble de la regió de Banská Bystrica, a Eslovàquia
 Petrovce (Košice), poble de la regió de Košice, a Eslovàquia
 Petrovce (Prešov), poble de la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Petrovce nad Laborcom, poble de la regió de Košice, a Eslovàquia
 Granč-Petrovce, poble de la regió de Prešov, a Eslovàquia

Pàgines de desambiguació